Wake Up…It’s Tomorrow — второй студийный альбом группы Strawberry Alarm Clock, коммерчески провальный и известный благодаря двум песням «Tomorrow» и «Sit With the Guru», изданных синглами в декабре 1967 и марте 1968 года соответственно.

История 
После успешного альбома Incense & Peppermints группа приступила к записи второго альбома. Первый сингл, «Tomorrow», вышел ещё в декабре 1967 года. Он достиг 23 позиции в чартах. Второй, «Sit With the Guru», появился на прилавках в марте 1968 и занял 65 строчку. Дополнительной рекламой альбому стал фильм Psych-Out, где впервые появилась песня «Pretty Song From Psych-Out». Альбом представляет собой смесь разных стилей и звучаний. На этом альбоме заметно уменьшилось участие Стива Бартека, который ушёл после выпуска альбома.

Список композиций 
Сторона A
 «Nightmare of Percussion» (Баннелл/Сеол/Дэвис) — 2:55
 «Soft Skies, No Lies» (Фриман/Кинг) — 3:08
 «Tomorrow» (Кинг/Вейц) — 2:14
 «They Saw the Fat One Coming» (Фриман/Кинг) — 3:25
 «The Curse of the Witches» (Баннелл/Сеол) — 6:45
Сторона B
 «Sit With the Guru» (Фриман/Кинг) — 3:04
 «Go Back, You’re Going the Wrong Way» (Фриман/Кинг/Вейц) — 2:21
 «Pretty Song From Psych-Out» (Фриман/Кинг) — 3:20
 «Sitting on a Star» (Баннелл/Бартек/Сеол) — 2:52
 «Black Butter (Past)» (Фриман/Кинг/Дэвис) — 2:25
 «Black Butter (Present)» (Фриман/Кинг) — 2:06
 «Black Butter (Future)» (Фриман/Кинг/Дэвис) — 1:27

Участники записи 
 Ли Фриман — вокал, гитара, ситар
 Эд Кинг — гитара
 Марк Вейц — орган
 Джордж Баннелл — бас-гитара
 Рэнди Сеол — ударные, перкуссия, вокал
 Говард Дэвис — перкуссия, вокал на «Nightmare of Percussion»
 Фрэнк Слей — продюсер

Ссылки 
 allmusic.com

Альбомы Strawberry Alarm Clock
Альбомы психоделического рока
Альбомы Uni Records